Sporocephalum är ett släkte av svampar. Sporocephalum ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Sporocephalum